Lézarde ist der Name folgender Flüsse in Frankreich:

 Lézarde (Seine), Nebenfluss der Seine im Département Seine-Maritime
 Lézarde (Guadeloupe), Fluss auf Basse-Terre (Insel), Übersee-Département Guadeloupe
 Lézarde (Martinique), Fluss auf Martinique